Termin CART ima više značenja.

 Torulen dioksigenaza, enzim
 Kombinacija antiretroviralne terapije (), tip tretmana za HIV/AIDS